26295 Vilardi – asteroide della fascia principale
 Giuseppe Vilardi – imprenditore e politico italiano